Plusieurs figures chrétiennes sont appelées apôtre de l'Éducation

Francois-Xavier Stanislas Lafrance, prêtre acadien
Jean-Baptiste de La Salle, professeur français
François-Marcel Richard, prêtre canadien
Nicolas Roland, chanoine français
Frère Marie-Victorin, éducateur canadien